Wegestock Blankpfad steht für:

 Wegestock Blankpfad (Glehn) in Korschenbroich
 Wegestock Blankpfad (Liedberg) in Korschenbroich